Dragonera puede referirse a:

 Isla Dragonera: una isla perteneciente al archipiélago de las Islas Baleares (en España) y se encuentra situada al oeste de Mallorca;
 Arum dracunculus: una especie de planta de flores perteneciente a la familia Araceae natural de Europa donde crece en lugares húmedos y jardines.
 El nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.
 ''': Patrullero de la Armada Española de la clase Conejera dado de baja en 2010, tras lo cual fue vendido a Mozambique a precio simbólico, donde recibió el nombre de Pebane'' (P-001).